Personen
 Alfons De Mol, Belgisch politicus
 Joannes de Mol, Nederlands dominee, patriot en porseleinfabrikant uit de 18e eeuw
 Johan Demol (9 juni 1957), Belgisch politiecommissaris en politicus voor Vlaams Belang
 Johan De Mol (8 maart 1949), Belgisch politicus voor VU en SP
 John de Mol jr., Nederlands mediamagnaat
 John de Mol (1912-1970), Nederlands accordeonist en orkestleider
 John de Mol (1931-2013), Nederlands zanger en muziekondernemer
 Johnny de Mol, Nederlands acteur, diskjockey en ondernemer
 Josina de Mol, Nederlands bestuurder uit de 15e/16e eeuw
 Linda de Mol, Nederlands televisiepresentatrice en actrice
 Ywan de Mol, Nederlands bestuurder uit de 15e eeuw

Televisieprogramma's 
 Beat De Mol, Nederlands televisieprogramma
 Momfer de Mol, personage uit het Nederlandse televisieprogramma De Fabeltjeskrant
 De Mol (televisieprogramma), Belgisch televisieprogramma
 Wie is de Mol?, Nederlandse versie van dit programma

Zie ook 
 Demol (doorverwijspagina)
 Jan Mol (doorverwijspagina)
 Mol (doorverwijspagina)
 Mollens (doorverwijspagina)
 Molles, Franse gemeente
 Mols (doorverwijspagina)
 Van Mol (doorverwijspagina)